

Geografia

Austria 
 Ranten – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau

Niemcy 
 Ranten – opuszczone domostwo